George Graham (1673–1751) angol órakészítő, feltaláló
 George Graham (1772–1830) amerikai katonatiszt, megbízott hadügyminiszter
 George Graham (1874–1952) új-zélandi etnográfus
 George Graham (1882–1971) brit orvos, fiziológus, diabetológus
 George Graham (1944–) válogatott skót labdarúgó, edző
 George Graham (1945–2012) északír politikus
 George Graham (1966–) skót rögbijátékos
hasonló nevű személyek
 George Augustus Graham (1833–1909) brit katona, történész, kutyatenyésztő